CRO, Cro, o CrO es un acrónimo que puede referirse a:
 Cro, serie animada estadounidense emitida entre 1993 y 1994.
 Cro, protagonista principal de la serie de televisión Cro.
 Cro, concepto legal escocés descrito en el Leges inter Brettos et Scottos.
 ČRo, prefijo utilizado por la emisora de radio pública de la República Checa.
 Osciloscopio de rayos catódicos (Cathode-ray oscilloscope en inglés), un tipo de equipamiento de testeo electrónico.
 CRO, código de país utilizado para designar a  por parte de la FIFA y el Comité Olímpico internacional (el código ISO 3166-1 alpha-3 es HRV).
 CRO, código de aerolínea utilizado para designar a Crown Airways (operada por USAir Express) por parte de la OACI.
 CRO (satélite), serie de tres satélites artificiales (CRO-A, CRO-B y CRO-C) de la USAF.
 CRO, acrónimo de conversion rate optimization .
Cable  de recarga ocasional, para vehículo eléctrico.

En organizaciones:
 CRO, siglas de Cave Rescue Organisation, una organización inglesa de servicios de emergencia fundada en 1935.
 CRO, siglas de Companies Registration Office, una organización gubernamental de Irlanda.
 Organización de investigación por contrato (Contract research organization en inglés).

En ocupaciones:
 Director de riesgos (Chief risk officer en inglés).
 CRO, acrónimo de Chief research officer (Jefe de Investigación y Desarrollo).
 CRO, acrónimo del título Certified Radio Operator regulado por la Society of Broadcast Engineers de Estados Unidos.
 CRO, acrónimo de Control Room Operator, término utilizado en la industria petrolera para designar a la persona que opera la sala de control.

En química:
 CrO, un óxido de metal con Cromo en estado +2 de oxidación.

En música:
 Cro, rapero y productor alemán.
 C.R.O, rapero argentino.